Печеніги — об'єднання тюркських та інших племен у 8-9 ст. у заволзьких степах.
 Печеніги — селище міського типу, районний центр, Харківська область, Печенізький район.
 Печеніги — одна з давніх назва села Печенія.